LNS steht für:
 Laboratory for Nuclear Science am Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 Lancaster Airport, Flughafen in Lancaster, Pennsylvania, USA nach dem IATA-Code 
 Landesausstellung „Natur im Städtebau“
 Lesch-Nyhan-Syndrom, eine erbliche Stoffwechselerkrankung
 Library of Natural Sounds, siehe Macaulay Library
 LNS SA, ein Schweizer Industrieunternehmen
 L2TP Network Server, siehe Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)
 Laser Navigation System in der Computertomographie

lns steht für:
 Lamnso (ISO-639-3-Code), Verkehrssprache im Kamerun

Abkürzung